La jeune fille ou Les jeunes filles est le titre, ou un élément du titre, de plusieurs romans, pièces de théâtre, et films.

Sur les filles en général, voir ici.

Romans 
 Jeune Fille, roman de Marie de Régnier, paru en 1916
 Les Jeunes Filles, cycle romanesque de Henry de Montherlant, paru entre 1936 et 1939
 La Maison des sept jeunes filles, roman de Simenon, paru en 1941
 La Jeune Fille à la perle, roman historique de Tracy Chevalier, paru en 1999
 Jeune Fille, roman d'Anne Wiazemsky, paru en 2007

Arts

 Jeune fille à la fleur, une photographie de 1967 de Marc Riboud.

Pièces de théâtre
 La Jeune Fille et la Mort, pièce du dramaturge chilien Ariel Dorfman
 À quoi rêvent les jeunes filles, pièce d'Alfred de Musset, sortie en 1832

Films

Avant 1930 
 Jeune fille moderne (1912), film français de Louis Feuillade
 Jeunes filles d'hier et d'aujourd'hui (1915), film français de Louis Feuillade
 Trois jeunes filles nues (1929), film français de Robert Boudrioz
 Jeunes filles modernes (1929), film américain de Jack Conway

Années 1930-1940 
 Jeunes filles en uniforme (1931), film français de Leontine Sagan
 Jeunes filles en liberté (1933), film belge de Fritz Kramp
 Une certaine jeune fille (Private Number) (1936), film américain de Roy Del Ruth
 Trois jeunes filles à la page (Three Smart Girls) (1936), film musical américain d'Henry Koster
 Jeunes filles de Paris (1937), film français de Claude Vermorel
 Cinq jeunes filles endiablées (1938), film américain de S. Sylvan Simon
 Pensionnat de jeunes filles (Girls' School) (1938), film américain de John Brahm
 Les trois jeunes filles ont grandi (Three Smart Girls Grow Up) (1939), film musical américain d'Henry Koster
 Jeunes Filles en détresse (1939), film français de Georg Wilhelm Pabst
 La Maison des sept jeunes filles (1942), film français de Albert Valentin
 Des jeunes filles dans la nuit (1943), film français de René Le Hénaff
 Deux jeunes filles et un marin (1944), film musical américain de Richard Thorpe

Années 1950 aux années 1980 
 Jeunes Filles (1952), film français d'Armand Chartier
 Les Jeunes Filles de San Frediano (Le Ragazze di San Frediano) (1955), film italien de Valerio Zurlini
 La Jeune Fille sous la pluie (1955), film suédois de Alf Kjellin
 La Jeune Fille de Moorhof (Das Mädchen vom Moorhof) (1958), film allemand de Gustav Ucicky
 Jeunes filles en uniforme (Mädchen in Uniform) (1958), film allemand de Géza von Radványi
 Éva ou les Carnets secrets d'une jeune fille (Die Halbzarte) (1959), film autrichien de Rolf Thiele
 La Jeune Fille (1960), film mexico-américain de Luis Buñuel
 Le Prêtre et la jeune fille (1966), film brésilien de Joaquim Pedro de Andrade
 Jeunes filles impudiques (1973), film français de Jean Rollin
 Le Pensionnat des jeunes filles perverses (1973), film japonais de Norifumi Suzuki
 La Jeune Fille assassinée (1974), film français de Roger Vadim
 Une vraie jeune fille (1975), film français de Catherine Breillat

Depuis 1990 
 La Jeune Fille et la Mort (Death and the Maiden) (1994), film américain de Roman Polanski, adaptation de la pièce du dramaturge chilien Ariel Dorfman
 Portrait d'une jeune fille de la fin des années 60 à Bruxelles (1994), téléfilm français de Chantal Akerman
 Une jeune fille à la fenêtre 2001), film québécois de Francis Leclerc
 La Jeune Fille à la perle (2003), film britannico-luxembourgeois de Peter Webber
 Le Goût des jeunes filles (2004), film canadien de John L'Ecuyer, adaptation du roman de Dany Laferrière
 La Jeune Fille de l'eau (Lady in the Water) (2006), film fantastique américain de M. Night Shyamalan
 St Trinian's : Pensionnat pour jeunes filles rebelles (2007), film britannique de Oliver Parker
 Les Vœux d'une jeune fille (2010), film dramatique polonais de Filip Bajon